Бранево (, ; также Бранево-на-Дрине, ) — населённый пункт (деревня) в общине Зворник, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. Деревня Бранево расположена на реке Дрина на границе с Республикой Сербия.

Население 
Численность населения Бранево по переписи 2013 года составила 2 817 человек.

Данные по этносоставу населения деревни отсутствуют. Как новообразованная деревня ныне состоит в основном из сербов.

История 
Населённый пункт был образован путём выделения территории из нп Шепак-Горни () и новой застройки.

Примечания

Литература 
 Брањево на Дрини: романсирана оживљавања, 141 страна, Београд 1970. COBISS 105031687

Ссылки 
 Општина Зворник: Статут општине Зворник 
 Брањево на Дрини, Милорад Зебич 
 Карта l-34-3.jpg. Масштаб 1:500000

Населённые пункты Республики Сербской